Puppenspieler steht für:

 Akteur in einem Puppentheater
 Tatort: Puppenspieler, 864. Folge der TV-Krimiserie Tatort (2013)

Der Puppenspieler ist der Titel von:

 Der Puppenspieler, Roman von Felix Fechenbach
 Der Puppenspieler (unvollendet), deutsche Literaturverfilmung von 1944/45 (unveröffentlicht)
 Der Puppenspieler (1980), französisch-italienische Filmkomödie
 Der Puppenspieler (Computerspiel), einem Videospiel von 2013 für die Konsole PlayStation 3

Die Puppenspieler ist der Titel von:

 Die Puppenspieler, historischer Roman (1995) von Tanja Kinkel
 Die Puppenspieler (Film), deutsch-tschechische Verfilmung (2017) des gleichnamigen Romans

In anderen Sprachen:

 Loutkář („Der Puppenspieler“), eine tschechische Zeitschrift über das Puppentheater
 Pole Poppenspäler, Novelle (1874) von Theodor Storm

Siehe auch:

 Liste von Puppenspielern
 Das Erbe des Puppenspielers, historischer Roman (2003) von Maren Winter